Municipio de Conewago puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Conewago (condado de Adams, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Conewago (condado de Dauphin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Dauphin.
 Municipio de Conewago (condado de York, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de York.